

Patronyme 

 Jean Calas (1698-1762), victime de l'affaire judiciaire qui porte son nom ;
 Nicolas Calas, (1907-1988), (nom de plume de Nikos Kalamaris), poète et critique d’art grec naturalisé américain ;
 Raoul Calas (1899-1978), homme politique français ;
 Calas (ou Callas), général d’Alexandre le Grand.

Toponyme 

 Calas, village de Cabriès.

Patronyme occitan